Il doppio dell'ATP Volvo International 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mark Edmondson e Sherwood Stewart erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Brian Gottfried e Tomáš Šmíd.

Gottfried e Šmíd hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Cássio Motta e Blaine Willenborg.

Teste di serie

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Pavel Složil /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)

 David Graham /  Laurie Warder (primo turno) 
 Cássio Motta /  Blaine Willenborg (finale) 
 Peter Doohan /  Michael Fancutt (secondo turno) 
 Broderick Dyke /  Chris Lewis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1984